Дмитрий Степанович Фурсиков (1893 ― 1929) ― российский и советский учёный, , доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Дмитрий Степанович Фурсиков родился в 1893 году.

В 1913 году успешно сдал экзамены и был зачислен на естественное отделение Новороссийского университета в городе Одессе. Через год принял решение и перевёлся учиться в Военно-медицинскую академию, обучение в которой завершил в 1919 году. Будучи студентом принимал участие в работах в физиологической лаборатории И. Павлова. Под руководством и с участием Л.А. Орбели изучал механизмы нервно-мышечной передачи. Являлся участником Гражданской войны. 

С 1920 года трудился ассистентом кафедры физиологии в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. В 1922 году становится помощником заведующего физиологической лабораторией в Институте экспериментальной медицины. В 1925 году стал организатором и первым директором Института высшей нервной деятельности при Академии коммунистического воспитания в городе Москве. С 1926 года работал профессором педагогического факультета Второго Московского государственного университета, одновременно трудился заведующим физиологическим отделом Медико-биологического института.

Его научные работы в основном посвящены исследованию условных рефлексов. Он глубоко исследовал и изучил процессы взаимной индукции в коре головного мозга, а также влияние беременности на условные рефлексы. Он первый учёный, который стал проводить опыты по изучению условных рефлексов на обезьянах. В последние годы научной жизни он занимался исследованием сложных безусловных рефлексов и эмоций.

В 1923 году он принял участие в организации в Пятигорске, а в 1925 году в Железноводске лаборатории по изучению влияния минеральных вод на процессы пищеварения.

Умер в 1929 году в Москве.

Научная деятельность 
Труды, монографии:
 Фурсиков Д.С. О цепных условных рефлексах, Русский физиологический журнал, т. 4, в. 1-6, с. 257, 1921; 
 Фурсиков Д.С. Влияние беременности на условные рефлексы, Русский физиологический журнал, т. 3, в. 1-5, с. 8; 
 Фурсиков Д.С. Явление взаимной индукции в коре головного мозга, Арх. биол. наук, т. 23, в. 1-3, с. 195, 1923; 
 Фурсиков Д.С. О соотношении процессов возбуждения и торможения, Труды физиологических лабораторий академика И.П. Павлова, т. 1, в. 1, с. 3, Л., 1924; 
 Фурсиков Д.С. Юрман М.Н. Значение коры головного мозга при образовании условных рефлексов, Медико-биологический журнал, в. 1-2, с. 117, 1925.

Примечания

Литература 
 Д.С. Фурсиков, Медико-биологический журнал, Лз 4, 1929, С. 3; 
 Квасов Д Г. и Федорова-Грот А.К. Физиологическая школа И. Г1. Павлова, Л., 1967, C. 261; 
 Майоров Ф. II. История учения об условных рефлексах, с. 123^ М.— Л., 1954.

Ссылки 
 Физиолог Фурсиков Д.С. БМЭ

Участники Гражданской войны в России (красные) 
Преподаватели 2-го МГУ
Преподаватели Университета имени Лесгафта
Выпускники Военно-медицинской академии